Sezon 2016 był 26. edycją Wyszejszej lihi – najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Białorusi. Rozgrywki rozpoczęły się 2 kwietnia, a zakończyły 27 listopada 2016 roku. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyło

Drużyny 
Liczba drużyn została zwiększona w stosunku do poprzedniego sezonu z 14 do 16.

Tabela 

Liderzy:

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Zobacz też 
Puchar Białorusi w piłce nożnej (2015/2016)

Linki zewnętrzne 
Strona internetowa Białoruskiej Federacji Piłkarskiej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2016 w piłce nożnej
2016 na Białorusi